Raúl García puede referirse a:

 Víctor Bravo (1757-1844), militar mexicano.
 Víctor Bravo Ahuja (1918-1990), militar y político mexicano.